Dans la mythologie grecque :
 Calycé fille d'Éole est la mère d'Éthlios ou d'Endymion selon les traditions ;
 Calycé fille d'Hécato est la mère de Cycnos.
 En astronomie, Calycé est l'un des satellites naturels de Jupiter.